

Patronyme 

 Famille de Cadoudal
 Georges Cadoudal ( - ), général chouan, maréchal de France à titre posthume
 Georges Cadoudal (1929 - 2021), sonneur de biniou bras
 Henri Marie Alfred de Cadoudal ( - ), général de division français
 Joseph de Cadoudal ( - ), officier français

Toponyme 

 Côte de Cadoudal à Plumelec.

Autres 

 Monument de Cadoudal érigé à Auray en hommage à Georges Cadoudal.

 Famille de Cadoudal

 Le court-métrage Cadoudal.